La liste des joueurs du FC Nantes recense ceux ayant au moins fait une apparition en match officiel dans une compétition nationale ou internationale avec l'équipe première depuis la création du club en 1943 jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

 : Titre de champion de France
 : Vainqueur de la Coupe de France

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Notes et références

Notes

Références

Sources 
 Historique des joueurs du FC Nantes, site non-officiel
 Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du FC Nantes sur le site de So Foot

Nantes
Joueurs
FC Nantes joueurs